Omalogyra japonica är en snäckart. Omalogyra japonica ingår i släktet Omalogyra och familjen Omalogyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
japonica